Margam – comunità del Galles, sobborgo di Port Talbot
 Margam – prenome arabo
 Margam – film indiano del 2003, diretto da Rajiv Vijayaraghavan